Я́стребы, или ястреба́  — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных. В более широком смысле, я́стребом называют любую птицу из этого подсемейства. На территории России широкое распространение имеют ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник.

Этимология названия 
Слово ястреб восходит к праславянской форме *astrębъ, образованной от основы *astr- с суффиксом -ęb- (связанным аблаутным чередованием с праслав. *-ǫb-, как в слове голубь). Этимология части *astr- точно не выяснена, обычно её связывают с и.-е. *ōk̑ros «острый», «резкий», «быстрый», ср. сходное образование в  «хищная птица», «ястреб» < *acupeter, букв. «быстрокрыл» (ср.  «быстролетящий», др.-инд. āçupátvan- то же).

Классификация 
 Подсемейство 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род

Примечания

Литература

Ссылки 
 Подборка статей и видовых очерков на сайте «Пернатые хищники России»

Ястребиные